Горячего́рск — городской посёлок (до 2011 года — рабочий посёлок) в Красноярском крае России. Входит в городской округ город Шарыпово.

География 
Расположен на берегу реки Базыр.

История 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 декабря 1956 года населённый пункт при нефелиновом руднике Шарыповского района Красноярского края отнесен к категории рабочих поселков с присвоением ему наименования — Горячегорск.

Население

Транспорт 
Недействующая железнодорожная станция «Базыр»: рельсы на перегоне Шарыпово-Базыр были украдены и вывезены в 1990-е.

Примечания

Источники 
 

Городские посёлки Красноярского края
Населённые пункты городского округа город Шарыпово